Chin (volk), een bevolkingsgroep in Myanmar 
Chin (staat), een staat in Myanmar 
het hondenras Chin, zie: Japanse spaniël